Канатная дорога в Хаконе — канатный подъёмник в посёлке Хаконе, префектуры Канагава, Япония, протянувшийся по склону одноимённой горы от станции Сондзан в направлении озера Аси до станции Тогэндай. Общая протяжённость канатной дороги — 4,005 км. Переправа стала популярным туристическим местом с огромным пассажиропотоком. В 2008 году попала в книгу рекордов Гиннесса, как самая загруженная канатная дорога, за год её пользуются более 2 миллионов пассажиров.
Оператором канатной дороги является одноимённая компания Hakone Ropeway (), входящая в холдинг Odakyū Group.

История 
Первый участок был открыт 6 декабря 1959 года от Сондзан до Овакудани. В следующем году была доделана остальная часть пути. В 2006 году участок Сондзан-Овакудани был реконструирован по двухпутной системе фунитель. Через год также была переоборудована остальная часть дороги Овакудани-Тогэндай.

Станции

Примечания 

Канатные дороги Японии
Объекты Книги рекордов Гиннесса